Le Beau Voyage, film français de Louis Cuny, sorti en 1947. 
 Le Beau Voyage, album studio de Gérard Jaffrès (2005)